Ла-Романа - топонім:
 Ла-Романа (Іспанія) - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Аліканте у складі автономного співтовариства Валенсія (автономне співтовариство).
 Ла-Романа (Домініканська Республіка) - місто і порт в Домініканській Республіці.
 Ла-Романа (провінція) - провінція на південному сході Домініканської Республіки.